Брент Стейт (; род. 9 сентября 1959, Пас, Манитоба, Канада) — канадский актёр. Наиболее известен благодаря одной из главных ролей в телесериале «Андромеда».

Карьера 

В 2000 году Стейт начал сниматься в роли инопланетянина преподобного Бема в научно-фантастическом сериале «Андромеда». В 2004 году Стейт покинул шоу, впоследствии в интервью он признался, что ушёл из-за физической усталости от постоянного ношения костюма на съёмках.

В 2010 актёр появился в гостевой роли Доктора Фэйта в одном из эпизодов сериала «Тайны Смолвиля». В следующем году сыграл Роя Карсона в фильме ужасов «Пункт назначения 5».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры XX века
Актёры XXI века
Актёры Канады
Актёры телевидения Канады
Киноактёры Канады